Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2022 года () прошёл в городе Летбридж (провинция Альберта) c 4 по 13 марта. Турнир прошёл в 93-й раз, в провинции Альберта в 16-й раз, в Летбридже — впервые.

В финале команда Уайлд-кард-1 (из провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, в составе Брэд Гушу, Марк Николс, Бретт Галлант, Джефф Уокер) со счётом 9-8 в экстра-энде победила команду провинции Альберта (скип Кевин Куи).

Эта победа в чемпионате стала четвертой для скипа Гушу, а команда одержала победу в урезанном составе, так как Николс не участвовал в плей-офф из-за положительного теста COVID-19. Как скип Гушу сравнялся по количеству побед с Эрни Ричардсоном, Рэнди Фёрби, Кевином Мартином и Кевином Куи.
Также команда в этом составе сравнялась по количеству побед в чемпионате одним составом с "четверкой Фёрби".
Команда Гушу выступала на турнире как команда Уайлд-кард-1, потому что не принимала участия в чемпионате провинции, так как в это время участвовала в Олимпиаде-2022 и стала первой командой в истории, которая принимала участие на Олимпиаде и в чемпионате Канады в один и тот же год. Также они стали первой в истории командой Уайлд-кард, победившей в чемпионате Канады.

Победитель получил право выступать под наименованием «команда Канады» на  в 2023 году, а также представлять Канаду на , где они завоевали серебряные медали.

Официальный хештег чемпионата: #BRIER2022.

Турнир

Общие сведения 
Перед началом чемпионата у четырех игроков был положительный результат на COVID-19, что задержало их прибытие в Летбридж. В отличие от , который проводился в централизованном "пузыре" за закрытыми дверями, чтобы избежать распространения COVID-19, тестирование проводилось только до начала турнира, а не во время него. Чемпионат также был проведен после отмены многих ограничений на пандемию в Альберте и это означало, что болельщикам не только разрешили присутствовать на трибунах, но и не нужно было носить маски.

В третьей игровой сессии 15-летний Nicholas Codner, запасной игрок команды Ньюфаундленд и Лабрадор, стал самым молодым кёрлингистом в истории , когда он был заменен во время игры против команды Альберты. Nicholas Codner побил рекорд, который установил John Van Hellemond из Манитобы, которому было 16 лет на , и чье участие тогда привело к запрету на участие юниоров на чемпионате Канады почти на 60 лет.
В третьей игровой сессии также состоялся "долгожданный" матч между действующим чемпионом командой Брендана Ботчера, представляющим сборную Канады, и командой Нью-Брансуик. Бывший третий игрок Ботчера, Даррен Молдинг, был скандально исключен из команды чемпионов 2021 года и присоединился к команде Джеймса Граттана, который выиграл чемпионат Нью-Брансуика. Несмотря на то, что команда Ботчера была из Альберты, болельщики больше поддерживали Нью-Брансуик, поскольку Молдинг родом из района Летбридж. Сборная Канады в конечном счете выиграла игру со счетом 6-4.

В 10-й игровой сессии братья Марк и Глен Кеннеди впервые сыграли друг против друга на чемпионате Канады, причем младший Марк, выступающий за Северное Онтарио, участвовал на чемпионате Канады в 11-й раз, а старший Глен, выступающий за Северо-Западные территории - впервые.
Другие семейные связи на турнире включают: 
 первого и второго команды Северного Онтарио родных братьев Харнден (скипом команды является их двоюродный брат Брэд Джейкобс), 
 братья Кевин и Дэниел Марш из Саскачевана, 
 братья Куи (Кевин - скип команды Альберта и Джейми - скип Северо-Западных территорий), 
 братья Галлант (Бретт - второй за Уайлд-кард-1 и Кристофер - запасной за команды Острова Принца Эдуарда),
 дуэт отца и сына Гленна и Скотта Ховардов команды Онтарио.

В 17-й игровой сессии Гленн Ховард из Онтарио выиграл свой 100-й матч в карьере в качестве скипа, одержав победу над командой Юкона. Теперь Гленн Ховард занимает пятое место за все время по количеству побед среди скипов в чемпионате Канады.

В тай-брейке группы А состоялось "дерби Саскачевана". Чемпион Саскачевана команда Колтона Флеша обыграла команду Уайлд-кард-2 Мэтта Данстона со счетом 9-5. Эта победа стала третьей подряд в этой паре с учетом матча в группе и финала провинции Саскачеван.

В тай-брейке группы B состоялось "дерби Манитобы". Команда Уайлд-кард-3 (скип Jason Gunnlaugson) победила своего принципиального соперника команду Манитобы скипа Майка Макьюена со счётом 9-3.

Финал между командами Альберты и Уайлд-кард-1 проходил в равной напряженной борьбе. В десятом энде, Кевин Куи смог взять только два камня своим последним броском, сравняв счёт и переведя игру экстра-энд. Последним броском экстра-энда Брэд Гушу выполнил хит-энд-стей, выбив из дома два камня соперника, выиграв матч и четвертый в карьере чемпионский титул. Это был последний чемпионат для команд в таком составе. После окончания сезона команда Куи распалась, а из команды Гушу ушел Бретт Галлант.

Трансляции 
Все игровые сессии транслировались на канадских спортивных каналах TSN.
Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН.
Комментаторами Сезона чемпионов на ТСН и этого турнира являются: Вик Ротер, олимпийский чемпион Расс Ховард, призёр олимпийских игр Шерил Бернард, Брайан Мадрик и призёр чемпионатов мира Кэти Готье.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.
 Победитель: $100,000
 Второе место: $60,000
 Третье место: $40,000
 Медальный этап (места с 4-го по 8-е): $15,000
 Групповой этап (места с 9-го по 18-е): $2,500

Формат соревнований 
Квалификация

Автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду).
Представитель от каждого члена Ассоциации кёрлинга Канады определяется в соответствующих чемпионатах (провинциальных чемпионатах), которые не были отменены в виду распространения COVID-19. А в провинциях, в которых отменили чемпионаты, представители выбирались Ассоцией соответствующей провинции.
Три места Уайлд-кард получают команды, которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд  ().

Основной турнир

 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin).
 На следующем этапе команды, занявшие в группах места с 1-го по 3-е, выходят в плей-офф. В предварительных матчах плей-офф команды, занявшие 2-е и 3-е места в противоположных группах играют за право остаться на турнире - проигравший вылетает. По итогам основных матчей (четвертьфинала) проигравшие не покидают турнир - эти матчи нужны для ранжирования перед следующим этапом.
 На финальном этапе команды играют по системе Пейджа для четырех команд. 
 Победители основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 1-ой против 2-ой. Победитель матча 1-ой против 2-ой становится первым финалистом, а у проигравшего остается шанс в полуфинале. 
 Проигравшие основных матчей плей-офф (четвертьфинала) выходят в матч 3-ей против 4-ой. Проигравший в матче 3-ей против 4-ой покидает турнир, а победитель выходит в полуфинал. Победитель полуфинала становится вторым финалистом, где команды разыгрывают титул.

Чемпионаты провинций и территорий 

Результаты финальных матчей чемпионатов провинций:

, Boston Pizza Cup: Кевин Куи - Тед Аппельман 8:4
, BC Men's Curling Championship: Paul Cseke - Брент Пирс 8:11
, Viterra Championship: Колтон Лотт - Майк Макьюэн 3:8
, New Brunswick Tankard: Zach Eldridge - James Grattan 5:8
, Newfoundland and Labrador Tankard: Nathan Young - Greg Smith 8:4
, Northern Ontario Men's Provincial Curling Championship: Sandy MacEwan - Брэд Джейкобс 5:6
, Deloitte Tankard - отменён
, Ontario Tankard: Гленн Ховард - Джон Эппинг 5:3
, PEI Tankard - отменён
, Hardline Tankard - отменён
, SaskTel Tankard: Мэттью Данстон - Колтон Флеш 4:6
, Northwest Territories Men's Curling Championship: Джейми Куи - Greg Skauge 7:3
, Nunavut Brier Playdowns
, Yukon Men's Curling Championship

Выбор команд Уайлд-кард 
В этом чемпионате, как и в прошлом, Ассоциация Кёрлинга Канады решила включить три команды Уайлд-кард вместо одной, как было ранее. Эти команды напрямую квалифицировались и никаких матчей не проводилось.

Для отбора команды должны иметь не менее трёх игроков из предыдущего сезона.

Команды

Составы команд 

Примечание: Скипы выделены жирным.

Рейтинг Канадских Команд (CTRS ranking) 
Рейтинг Ассоциации кёрлинга Канады мужских команд, где по крайней мере три из четырех игроков остались в той же команде на сезон 2021-22

Результаты соревнований

Групповой этап

Таблицы группового этапа 

Ситуация после окончания группового этапа

Таблица Группа A

Таблица Группа B

Игровые сессии 

Начало матчей указано по Горному времени UTC−7:00.

Сессия 1 
пятница, 10 марта,  18:30

Сессия 2 
суббота, 11 марта,  13:30

Сессия 3 
суббота, 11 марта,  18:30

Сессия 4 
воскресенье, 12 марта,  08:30

Сессия 5 
воскресенье, 12 марта,  13:30

Сессия 6 
воскресенье, 12 марта,  18:30

Сессия 7 
понедельник, 13 марта,  08:30

Сессия 8 
понедельник, 13 марта,  13:30

Сессия 9 
понедельник, 13 марта,  18:30

Сессия 10 
вторник, 14 марта,  08:30

Сессия 11 
вторник, 14 марта,  13:30

Сессия 12 
вторник, 14 марта,  18:30

Сессия 13 
среда, 15 марта,  08:30

Сессия 14 
среда, 15 марта,  13:30

Сессия 15 
среда, 15 марта,  18:30

Сессия 16 
четверг, 16 марта,  08:30

Сессия 17 
четверг, 16 марта,  12:30

Сессия 18 
четверг, 16 марта,  18:30

Тай-брейк 
пятница, 11 марта, 8:30

Плей-офф

Четвертьфиналы 

Победители Основного четвертьфинала выходят в матч 1 против 2 Плей-офф Пейджа, а проигравшие в матч 3 против 4.

Предварительный четвертьфинал 

пятница, 17 марта,  12:30

Основной четвертьфинал 
пятница, 17 марта,  18:30

Полуфиналы и Финал

Основной полуфинал 
суббота, 18 марта,  18:30

Предварительный полуфинал 
суббота, 18 марта,  13:30

Дополнительный полуфинал 
воскресенье, 19 марта,  11:00

Финал 
воскресенье, 19 марта,  18:00

Итоговая классификация

Итоговая классификация

Статистика и Награды

Топ-5 по проценту бросков 
По результатам группового этапа; минимум 6 матчей

Идеальные матчи 

Идеальным матчем называют событие, при котором игрок на протяжении одного матча выполнил все броски с точностью 100 %.

В этом турнире применено только к матчам группового и медального этапов.

Награды 

Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
 Scott Saccary (Новая Шотландия, Третий)

Paul McLean Award
Phil LaPlante, TSN, Технический директор

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2021

2022
Спорт в Канаде в 2022 году
Спортивные соревнования в Летбридже
Март 2022 года